Плу́жник — українське прізвище. Відомі носії:

 Плужник Григорій Дмитрович (1909-1973) — актор, знімався у фільмі «Син полку» (1946).
 Плужник Гриць (? — після 1920) — поручник Армії УНР.
 Плужник Євген Павлович (1898—1936) — український поет, драматург, перекладач.

Див. також 
 Плужне
 Плужниця

Українські прізвища